Moszkhión (i. e. 3. század) görög szobrász
 Moszkhión (?) görög orvos